Првенство Србије у сезони 2009/10. је четврто такмичење организовано под овим именом од стране Ватерполо савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен ватерполо такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва Б лига Србије. Од ове сезоне уводи се и разигравање за титулу (плеј-оф).

Клубови у сезони 2009/10.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Разигравање за титулу

Полуфинале

Надигравање за треће место

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 резултати на srbijasport.net

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2009.
Ватерполо у 2010.